USS Converse je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Converse (DD-291) 
 USS Converse (DD-509)

Converse